Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Doris Hart e Patricia Canning Todd 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Louise Brough /  Margaret Osborne (Campionesse)
 Doris Hart /  Patricia Canning Todd (finale)

 Winifred Lincoln /  Jean Nicholl (semifinali)
 Betty Hilton /  Kay Stammers (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1948